Froriepia nuda är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Koch. Froriepia nuda ingår i släktet Froriepia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nuda